Los reek, son unas bestias ficticias con tres cuernos y similares a los rinocerontes, que aparecen en la película El ataque de los clones, Episodio II de la serie cinematográfica de la Guerra de las Galaxias.

El reek era una bestia taurina de enormes dimensiones y con piel acorazada. Es originaria de la luna Codian, donde pastan tranquilamente en extensos ranchos. Pero al ser alimentados con carne, se vuelven muy agresivos y suelen atacar a cualquiera que se cruce en su camino. Tal es el cambio metabólico que su piel verdusca se torna rojiza, manifestando el cambio de su dieta.

Los reek eran comercializados por algunos pocos, tal fue el caso de los geonosianos, que compraron un grupo de estas bestias y las llevaron a su Arena de Geonosis, donde ejecutaban a los prisioneros, arrojándolos a los reek o a otras bestias.

Obi-Wan Kenobi piensa que un reek es fuerte, pero estúpido.

Enlaces externos 

Página de la criatura reek en la base de datos oficial (en inglés).

Criaturas de Star Wars

en:List of Star Wars creatures#Reek